Віте́рб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 40 км на схід від Тулузи, 33 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 212 осіб у працездатному віці (15-64 років) 158 були активні, 54 — неактивні (показник активності 74,5%, у 1999 році було 74,1%). З 158 активних працювала 141 особа (78 чоловіків та 63 жінки), безробітних було 17 (5 чоловіків та 12 жінок). Серед 54 неактивних 22 особи були учнями чи студентами, 16 — пенсіонерами, 16 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 354,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вітерб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн